Эберхард Кёниг (): Кёниг, Эберхард (1871—1949) — немецкий писатель и драматург.
  (род. 1947) — немецкий искусствовед.